Барте́з () — французская фамилия.

 Бартез, Поль-Жозеф (1734—1806) — французский врач, лейб-медик герцога Орлеанского, автор «Nouveux éléments de la science de l’homme».
 Бартез, Фабьен (род. 1971) — французский футболист, автогонщик.

Составная фамилия